Руднянский район Волгоградской области
 Руднянский район Смоленской области